Akce může označovat:
 akce (filozofie) 
 akce – fyzikální veličina
 síla, jakožto protějšek k reakci
 akce (fyzika), též účinek – integrální charakteristika mechanického systému, určující jeho časový vývoj
 akční žánr
 akční film
 akční počítačová hra
 Akce (politická strana) – italská politická strana

historie
 Katolická akce
 Akce Z
 Akce K
 Akce Asanace
 Akce Pavouk
 Jiráskovská akce
 Akce T4
 Akce národní obrody – fašistická organizace v období druhé republiky a protektorátu
 Akce Budujeme Slezsko – iniciativa k obnově slezských měst a obcí poničených za druhé světové války
 Akce Zamość
 Akce Kámen
 Akce Jizerka
 Akce Neptun
 Pracovní akce mládeže

vzpomínkové akce
 Akce Cihelna
 Vzpomínkové akce bitvy u Kolína

spolek
 Akce D.O.S.T.

filmy
 Akce Bororo – československý sci-fi film z roku 1972
 Akce B (film) – český film z roku 1951 režiséra Josefa Macha

jiné rozcestníky
 Akce B

Související články 
 reakce, interakce

Externí odkazy